Grzegorz Grzyb (ur. 1971) – polski muzyk
 Grzegorz Grzyb (ur. 1976) – polski kierowca rajdowy